Adolf I van Nassau-Siegen (1362-1420), graaf van Diez (1388-1420) en Nassau-Siegen (1416-1420).
 Adolf van Nassau-Siegen (1540-1568), broer van Willem van Oranje, sneuvelde bij Heiligerlee.
 Adolf van Nassau-Siegen (1586-1608), officier in het Staatse leger, zoon van Johan VII van Nassau-Siegen.